София Сольмс-Лаубахская (; 15 мая 1594,  — 16 мая 1651, ) — немецкая принцесса, в замужестве маркграфиня Бранденбург-Ансбахская.

София — дочь графа Иоганна Георга Сольмс-Лаубахского (1547—1600) и Маргариты Шёнбург-Глаухауской (1554—1606). В 1612 году София вышла замуж за маркграфа Иоахима Эрнста Бранденбург-Ансбахского. После смерти мужа в 1625 году была назначена регентом Ансбаха при малолетнем сыне Фридрихе, который в год своего совершеннолетия погиб в битве при Нёрдлингене в 1634 году. Затем София выполняла функции регента при младшем сыне Альбрехте до достижения им совершеннолетия в 1639 году. На посту регента Ансбаха ей оказывал поддержку Фридрих Сольмс-Рёдельгеймский.

Потомки 
В браке с Иоахимом Эрнстом Бранденбург-Ансбахским у Софии родились одна дочь и четыре сына:
 София (1614—1646), замужем за Эрдманом Августом Бранденбург-Байрейтским
 Фридрих (1616—1634), маркграф Бранденбург-Ансбаха
 Альбрехт (1617—1617)
 Альбрехт (1620—1667), маркграф Бранденбург-Ансбаха, женат на Генриетте Луизе Монбельярской, затем на Софии Маргарите Эттинген-Эттингенской, затем на Кристине Баден-Дурлахской
 Кристиан (1623—1633)

Примечания

Литература 
 M. Spindler, A. Kraus: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 1997. ISBN 3-406-39451-5

Маркграфини Бранденбург-Ансбахские
Сольмсы
Женщины-регенты